The Starting Line — американський поп-панк гурт, з Пенсільванії створений у 1999 році.

Тури 
The Starting Line були завжди відомі завдяки своїм ексклюзивним турам, особливо після возз'єднання. Гурт їздив в тури з такими гуртами як Rufio, Senses Fail, Brand New, The Hush Sound, The Early November, Saves the Day, The Ataris, Midtown, Sum 41, No Use For A Name, Taking Back Sunday, Yellowcard, New Found Glory, Plain White T's, Fall Out Boy, Paramore, The All-American Rejects, Allister, The Format, RX Bandits,reel big fish Bayside, Four Year Strong, Steel Train, The Almost, Motion City Soundtrack, MxPx, Reel Big Fish, Panic! at The Disco, Mae, Boys Like Girls, All Time Low, Of All Days, Cartel, Set Your Goals а також брали участь у Vans Warped Tour. The Starting Line брали участь концерти на чотирьох континентах — Південній Америці, Європі, Азії (Японія), та Австралії.

Дискографія

Альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Треки, що не увійшли в жоден альбом 
 «Song For Her» Unreleased Demo Track
 «Break Up Day» – released on Welcome to the Family (2001)*
 «West Girl Scout Road» – Unreleased Demo Track*
 «Thanks, You're the Best» – released on an eponymous three song sampler (2002)*
 «I'm Real» (Jennifer Lopez cover) – released on Punk Goes Pop (2002)
 «Band Sluts» — Demo version of «Autography» (2005)
 «Is It True, Do You Hate Me?» — Demo version of «Nights and Weekends» (2005)
 «Point A and Point B» — Demo version of «Making Love To The Camera» (2005)
 «Scream Sleep» — Demo version of «Artistic License» (2005)
 «Sex» — Demo version of «Bedroom Talk» (2005)
 «Nights and Weekends» – released on the Japanese import of Based on a True Story (2005)
 «Classic Jazz» – Based on a True Story B-Side. (2005)^
 «The Rain Cloud And I» – Based on a True Story B-Side. (2005)^
 «Big Time Sensuality» (Björk cover) – released on Punk Goes '90s (2006)
 «Pictures» – released on the Japanese import of Direction (2007)
 «Time To Run» – Direction B-Side. (2007)
 «Luck» – played during Holiday Show (2011)
* Later Released on «The Early Years/We The People Sessions» in 2012

^ Released on Purevolume.com on The Starting Line's profile page

Склад гурту 
 Kenny Vasoli — вокал, бас-гітара (1999–дотепер)
 Matt Watts — гітара (1999–present)
 Mike Golla — гітара, бек-вокал (1999–дотепер)
 Tom Gryskiewicz — ударні (1999–дотепер)
 Brian Schmutz — клавішні, бек-вокал (2005–дотепер)

Примітки 

  
   (Internet Archive mirror)

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 The Starting Line's profile на PureVolume
 Youtube 

Музичні колективи, що з'явились 1999
Поп-панк гурти
Музичні колективи, що поновились 2015